Легенда о любви:
 «Легенда о любви» — пьеса Назыма Хикмета с использованием мотивов поэмы Алишера Навои «Фархад и Ширин» (1948—1952). Её интерпретации:
 «Легенда о любви» — балет Георгия Крейтнера в постановке Натальи Даниловой (Куйбышевский театр, 1958).
 «Легенда о любви» — балет Арифа Меликова в постановке Юрия Григоровича, художник Симон Вирсаладзе (театр им. Кирова, 1961). 
 «Любовь моя, печаль моя...» — трёхактный балет Мурада Кажлаева на либретто Мусы Оздоева. 
«Любовь моя, печаль моя» — художественный фильм (СССР—Турция, 1978). 
 «Легенда о любви» — фильм-сказка по мотивам древней индийской легенды (СССР—Индия, 1984).

См. также 
 Сказание о любви